

Kapcsolódó szócikkek 
 Szövetségi kancellár (Ausztria)
 Ausztria történelme

Ausztria politikai élete
Ausztriával kapcsolatos listák
Kormányfők listái